Обора може бити:

 Обора (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Обора (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република
 Обора (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република
 Обора (Тахов), насељено мјесто у округу Тахов, Плзењски крај, Чешка Република